Нинручей — ручей в России, протекает по территории Кубовского сельского поселения Пудожского района Республики Карелии. Длина ручья — 17 км.

Общие сведения 
Ручей берёт начало из Нинозера и далее течёт преимущественно в западном направлении.

В общей сложности имеет четыре малых притока суммарной длиной 7,0 км.

Устье Нинручья находится в 92 км по левому берегу реки Водлы, впадающей в Онежское озеро.

Населённые пункты на ручье отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100412202000016811.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Притоки Водлы
Реки Пудожского района